Айзексон () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Волтер Айзексон — американський журналіст, письменник і біограф
 Джефф Айзексон — американський керлінгіст